Вечный мир может обозначать:


Мирные договоры 
 Вечный мир — договор 532 года между Византией и государством Сасанидов.
 Вечный мир — договор 1449 года между Великими княжествами Литовским и Московским.
 Вечный мир — договор 1686 года между Русским царством и Речью Посполитой.
 Константинопольский «Вечный Мир» — договор 1720 года между Россией и Османской империей.

В философии 
 Вечный мир (философия) — утопическая идея эпохи просвещения.
 К вечному миру — трактат Канта, 1795 год.

В литературе 
  () — роман 1997 года американского фантаста Джо Холдемана.